Die Abkürzung LZI steht für:
 das Leibniz-Zentrum für Informatik
 ein Lineares zeitinvariantes System

Abkürzung